San Fernando del Guapo peut désigner :

Toponymes

San Fernando del Guapo : l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de Páez dans l'État de Miranda ;
 San Fernando del Guapo : capitale de la paroisse civile de San Fernando del Guapo de la municipalité de Páez dans l'État de Miranda.

Homonymie de toponyme